Арасари () — род птиц семейства тукановых (Ramphastidae) в составе отряда дятлообразных (Piciformes). Включает 14 видов.

Описание 
Представители данного рода отличаются наиболее ярким оперением во всём семействе туканов. У них длинный ступенчатый хвост и довольно стройное телосложение. Верхняя сторона, как правило, тёмная или оливково-зелёная. Гузка обычно красная. На шее, как правило, каштаново-коричневый или красный ошейник. Грудь и живот у большинства видов жёлтые с красной или чёрно-красной полосой. Верхняя часть клюва зачастую имеет зубчатую окраску. Эти птицы живут группами и населяют густые реликтовые леса, ночуя в древесных дуплах.

Распространение 
Встречаются в возвышенных местностях от южной Мексики до Аргентины.

Виды 
В состав рода включают 14 видов:

Примечания

Литература 
 Бернхард Гржимек: Grzimeks Tierleben. Band 9 Vögel. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 1993, S. 78, ISBN 3-423-05970-2

Ссылки 
 

Роды птиц